

Presentación previa 
La pareja formada por el estadounidense Nicholas Monroe y el alemán Simon Stadler son los campeones defensores pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja germano-checa Andre Begemann y Lukáš Rosol ganaron el título, derrotando a la pareja canadiense Peter Polansky y Adil Shamasdin por 6-1 y 6-2.

Cabezas de serie 
  Tomasz Bednarek /  Lukáš Dlouhý (Cuartos de final)
  '''Andre Begemann /  Lukáš Rosol (Campeones)
  Martin Emmrich /  Christopher Kas (Primera ronda)
  František Čermák /  Mikhail Elgin ''(Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Prostějov 2014